Рожковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Рожковское сельское поселение — входит в Рязанский район
 Рожковское сельское поселение — входит в Сасовский район